le Bramont est une rivière française du département de la Lozère ;
 le col de Bramont est un col du massif des Vosges.